Geografia: Bourne (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Personatges:
 Evan Bourne (1983), lluitador professional nord-americà.
 James Bourne (1983, Southend, Essex), cantant i compositor anglès.
 Jason Bourne, protagonista de la "Trilogia de Bourne" protagonitzat per Matt Damon.
 Peter Bourne (1956 - 2003), pilot de ral·lis de Nova Zelanda.
 Miscel·lània: Bourne Shell, intèrpret d'ordres per defecte dels sistemes Unix versió 7.